Las siglas PDA pueden referir a:
 Personal Digital Assistant, un computador de mano originalmente diseñado como agenda electrónica;
 Pathological Demand Avoidance, trastorno del espectro autista;
 Polo Democrático Alternativo, un partido político colombiano;
 Partido de Acción, un partido político italiano;
 Private defense agency, un proveedor privado de seguridad y defensa;
 PDA, canción de la banda Indie Interpol;
 PDA, Banda argentina de rock alternativo.
 Programación Docente Anual, docencia en la universidad.